Соловцо́в — російське прізвище.

Відомі носії 
</noinclude>
 Соловцов Микола Миколайович (справжнє прізвище — Федоров; 1857—1902) — російський актор, режисер, антрепренер, засновник театру «Соловцов».
 Соловцов Валерій Михайлович (1904—1977) — радянський актор і режисер, заслужений діяч мистецтв РРФСР (1964).

Див. також 
 Театр «Соловцов»
 Вулиця Миколи Соловцова